Die Abkürzung CVX steht (u. a.) für:
 Comunitá di Vita Christiana, Gemeinschaft Christlichen Lebens
 Flughafen Charlevoix (IATA-Flughafencode)

CVX